Cadete
 Cadete (músico)
 Ramo cadete — linhagem masculina dos descendentes de filho mais jovem de um monarca

Desambiguações de música
Desambiguações de história